Aki Uusikartano (né le  à Lieto en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais.

Biographie 

Formé au TPS, il passe plusieurs saisons a voyagé entre différentes équipes de la première ou deuxième division. Il a occupé le poste d'assistant capitaine avec le Ässät Pori et le TPS. En 2012-2013, il remporte le trophée Raimo-Kilpiö.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||TPS U20 ||Jr. A SM-liiga ||27 ||2 ||2 ||4 ||8 ||-- ||-- ||-- ||-- ||--
|-
|1995-1996 ||TuTo Turku U20 ||Jr. A I-divisioona ||14 ||6 ||10 ||16 ||8 ||14 ||5 ||8 ||13 ||6
|-
|rowspan=2|1996-1997 ||TuTo Turku U20 ||Jr. A I-divisioona ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||9 ||3 ||7 ||10 ||16
|-
|TuTo Turku ||I-divisioona ||36 ||13 ||21 ||34 ||16 ||-- ||-- ||-- ||-- ||--
|-
|1997-1998 ||Hermes Kokkola ||I-divisioona ||41 ||14 ||36 ||50 ||26 ||8 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|1998-1999 ||Pelicans Lahti ||I-divisioona ||47 ||12 ||27 ||39 ||26 ||9 ||0 ||9 ||9 ||8
|-
|1999-2000 ||HIFK ||SM-liiga ||54 ||4 ||14 ||18 ||18 ||9 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2000-2001 ||HIFK ||SM-liiga ||48 ||4 ||10 ||14 ||14 ||-- ||-- ||-- ||-- ||--
|-
|2001-2002 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||55 ||11 ||10 ||21 ||55 ||-- ||-- ||-- ||-- ||--
|-
|2002-2003 ||SaiPa ||SM-liiga ||55 ||12 ||16 ||28 ||40 ||-- ||-- ||-- ||-- ||--
|-
|2003-2004 ||SaiPa ||SM-liiga ||23 ||4 ||6 ||10 ||14 ||-- ||-- ||-- ||-- ||--
|-
| 2004-2005|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 52|| 5|| 17|| 22|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 52|| 7|| 27|| 34|| 62|| 13|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2006-2007|| Hämeenlinnan Pallokerho|| SM-liiga|| 55|| 9|| 31|| 40|| 42|| 9|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|rowspan=2| 2007-2008|| Hämeenlinnan Pallokerho|| SM-liiga|| 21|| 3|| 8|| 11|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| TPS|| SM-liiga|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| TPS|| SM-liiga|| 57|| 11|| 20|| 31|| 53|| 8|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| 2009-2010|| TPS|| SM-liiga|| 57|| 16|| 19|| 35|| 24|| 8|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2010-2011|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 60|| 10|| 27|| 37|| 36|| 6|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2011-2012|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 59|| 6|| 20|| 26|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 53 || 11 || 10 || 21 || 16 || 15 || 3 || 7 || 10 || 2
|-
| 2013-2014|| Lukko Rauma|| Liiga|| 53 || 5 || 10 || 15 || 16 || 13|| 1|| 3|| 4|| 6

Récompenses 
 Trophée Raimo-Kilpiö (2013)

Références 

Naissance en juin 1977
Naissance à Lieto
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du TuTo Turku
Joueur du HIFK
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö